Circoscrizione Marche – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Marche – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica